La Coppa dei Campioni 1967-1968, tredicesima edizione del torneo calcistico, vide la partecipazione di 32 squadre. Il torneo venne vinto dal Manchester United. Venne per la prima volta utilizzata la regola dei goal fuori casa per determinare il passaggio del turno in caso di parità al termine delle gare di andata e ritorno dei sedicesimi e degli ottavi di finale. Altra piccola modifica fu l'ingresso in gioco dei campioni in carica fin dai sedicesimi e non più dagli ottavi, come accaduto fino a questa edizione, e nel caso specifico furono subito eliminati.

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1968
 Coppa delle Coppe 1967-1968
 Coppa delle Fiere 1967-1968

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
Edizioni della Coppa dei Campioni